Miejscowości w USA:
 Kirtland – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan
 Kirtland – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Formacja Kirtland – formacja geologiczna uformowana w kredzie